Национальный чемпионат 2 или Насьональ 2 () — четвёртый футбольный дивизион в системе футбольных лиг Франции. В состав входит переменное количество клубов (в среднем — 70; в сезоне 2010/2011 — 69, в настоящее время — 64). Команды поделены на четыре группы (A, B, C, D), в каждой из которых существует свой календарь игр. Чемпионат длится с августа по май с двухнедельным перерывом в декабре и январе на рождественские каникулы. По результатам сезона победители своих групп получают право повышения в Насьональ; худшие команды из каждой группы опускаются в Насьональ 3.

История 
Турнир был создан в 1993 году на базе Дивизиона 3 (Division 3) под названием «Национальный чемпионат 2» (National 2). Первые три года победителем считался любой клуб, занявший первые места в своих группах, независимо от того, являлся ли он самостоятельным или дублирующим основного клуба. В 1998 формат был изменён, для резервных клубов была создана отдельная таблица, они стали разыгрывать по окончании сезона мини-турнир между собой для определения чемпиона дублирующих составов. В 2001 Федерация футбола Франции вернула старый тип турнира: дублёры по прежнему стали участвовать в общем розыгрыше, но не имели права повышения в более высокую лигу.

В сезонах 1997/98—2001/02 носил название Чемпионат Франции среди любителей (CFA — ).

Формат проведения 
Ежегодно в турнире участвуют 64 клуба (количество может варьироваться). Клубы делятся на четыре группы по географическому расположению. В каждой группе по 16 команд. В турнире могут принимать участие как самостоятельные любительские клубы, так и резервные составы профессиональных команд высших дивизионов. Однако они не имеют права на переход в Насьональ. Сезон длится с августа по май и проходит в два круга, так что каждый клуб за сезон проводит 30 игр.

Отличительной особенностью является система начисления очков: за победу даётся 4 очка, за ничью — 2, и одно за поражение. Очки могут не начисляться в связи с дисциплинарными взысканиями. По итогам сезона команды ранжируются по количеству набранных очков, следующим по приоритетности является разница мячей и количество забитых голов.

Чемпион среди четырёх победителей групп определяется максимальными количеством очков, набранных в матче с пятью следующими командами группы (2-6). Победители каждой из групп получают право перейти в Насьональ. Команды, занявшие 3 последних места в каждой группе переводятся в Насьональ 3.

Сезон 2014/2015 
В сезоне 2014/2015 выступают такие футбольные коллективы:

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Турнирная таблица 
По состоянию на 18.01.2015

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Победители последних лет 
До сезона 1997-98 в чемпионате определялся один победитель (набравший очков больше, чем у всех остальных команд), с сезона 1997-98 помимо основного победителя стал разыгрываться мини-турнир команд-дублей клубов играющих в высоких лигах. Этот турнир разыгрывается среди четырёх дублирующих команд (по одному лучшему из дублёров из каждой группы).
Жирным курсивом выделен победитель чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации футбола Франции 

Франция
Футбольные лиги Франции